Andrej Andolšek je lahko:
 Andrej Andolšek (misijonar)
 Andrej Andolšek (teritorialec)